Financial Times Global 500 ist eine quartalsweise erscheinende Liste der 500 größten Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung. Sie wird von der britischen Wirtschaftszeitung Financial Times veröffentlicht.

Überblick 
Die Liste Financial Times Global 500 wird von der britischen Wirtschaftszeitung Financial Times veröffentlicht. Sie enthält die 500 größten, börsennotierten Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung. Zunächst wurde die FT Global 500 einmal jährlich veröffentlicht. Von 1996 bis 1999 erschien die Liste im Monat Januar mit den Daten von Ende September und ab 2000 im Monat Mai mit den Daten von Ende März. Später erfolgte eine Umstellung der Erscheinungsweise auf viermal jährlich.

Nach den Erklärungen der Financial Times werden nur Unternehmen aufgenommen, die einen Streubesitz von mindestens 15 Prozent aufweisen. Deshalb fehlen Konzerne, die fast vollständig im Besitz des Staates sind oder von Familienholdings kontrolliert werden. Der Aktienkurs wird zur besseren Vergleichbarkeit in eine gemeinsame Währung umgerechnet. Alle Zahlen in der jeweiligen Liste sind in US-Dollar zum Kurs vom gleichen Tag angegeben. Die Einstufung der Nationalität eines Konzerns basiert auf dem Gründungsort des Unternehmens und dem Ort der Hauptnotierung an der Börse.

Seit 1995 waren vier Konzerne aus den USA (Apple, ExxonMobil, General Electric, Microsoft), ein Konzern aus Japan (Nippon Telegraph and Telephone) und ein Konzern aus China (PetroChina) größte Unternehmen der Welt. Die beste Platzierung eines deutschen Unternehmens erreichte die Deutsche Telekom am 31. März 2000. Mit einer Marktkapitalisierung von 209,628 Milliarden US-Dollar lag der Konzern weltweit auf Rang 10 und in Europa auf Rang 1.

Es gibt keinen weltweit anerkannten einheitlichen Bewertungsmaßstab für die Größe eines Unternehmens. Mögliche Größen sind der Umsatz, die Marktkapitalisierung oder die Mitarbeiterzahl. Financial Times hat sich für die Marktkapitalisierung entschieden. FT Global 500 steht in Konkurrenz zu den Listen Forbes Global 2000 und Fortune Global 500.

Top 20 von 1995 und 2012 
Die erste Financial Times Global 500 erschien am 25. Januar 1996 mit den Daten vom 30. September 1995. In der Liste von 1995 befanden sich unter den Top 20 noch acht Unternehmen aus Japan. Nippon Telegraph and Telephone (NTT) war das nach Marktkapitalisierung größte Unternehmen der Welt. Am 31. Dezember 2012 lag NTT auf Rang 131 und Toyota war auf Rang 28 der bestplatzierte Konzern Japans. Nur fünf Unternehmen aus den Top 20 von 1995 (General Electric, Royal Dutch Shell, AT&T, Microsoft, IBM) gehörten auch 2012 zu den nach Marktkapitalisierung 20 größten Konzernen der Welt.

Sieben Unternehmen aus den Top 20 von 1995 waren 2012 aufgrund von Fusionen nicht mehr in der Financial Times Global 500 vertreten: Exxon (1999 Fusion mit Mobil zu ExxonMobil), Dai-Ichi Kangyo Bank, Fuji Bank und Industrial Bank of Japan (2000 Fusion zur Mizuho Financial Group), Sumitomo Bank (2001 Fusion mit der Sakura Bank zur Sumitomo Mitsui Banking Corporation), Sanwa Bank (2002 Fusion mit der Tokai Bank und der Toyo Trust and Banking Co. zur UFJ Bank) und die Bank of Tokyo-Mitsubishi (2006 Fusion mit der UFJ Bank zur Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ). Bei einem Unternehmen kam es zu einer Namensänderung: Philip Morris heißt seit 2003 Altria Group.

Aus Deutschland konnte sich unter den Top 20 kein Konzern platzieren. Unter den nach Marktkapitalisierung 100 größten Unternehmen der Welt schafften es 1995 dagegen vier deutsche Unternehmen: 32. Allianz, 62. Siemens, 71. Daimler-Benz und 76. Deutsche Bank. 2012 waren fünf deutsche Unternehmen unter den Top 100 vertreten: 56. Volkswagen, 57. SAP, 63. Siemens, 74. BASF und 81. Bayer.

Top 5 seit 1995 
Die Tabelle zeigt die fünf größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung in Milliarden US-Dollar seit 1995. Aufgeführt ist auch das Land, in dem sich der Hauptsitz des Konzerns befindet.

Siehe auch 
 Liste der größten Unternehmen der Welt

Weblinks 
 Aktuelle Financial Times Global 500

Einzelnachweise 

Wirtschaft (Vereinigte Staaten)
Liste (Unternehmen)